Die Dissektion (, von ) beschreibt:

 Dissektion (Chirurgie), die chirurgische Entfernung von Weichteilgewebe oder Lymphknoten (z. B. Lymphknotendissektion)
 Dissektion (Arterie), die Aufspaltung arterieller Gefäßwandschichten, meist durch einen Einriss der inneren Gefäßwand (Intima) mit nachfolgender Einblutung zwischen die Intima und Media (z. B. Aortendissektion)
 Dissektion (Gelenk), bei Gelenkverletzungen eine Verrenkung oder Luxation, bei der der Gelenkkopf aus der Gelenkpfanne springt und nicht mehr in seine ursprüngliche Position zurückkehrt, meist mit Bänderzerrung und Überdehnung der Gelenkkapsel einhergehend
 Dissektion (Knochen), die Ablösung eines aus Knorpel und Knochen bestehenden Fragmentes (auch Gelenkmaus, Dissektat) aus einer Gelenkfläche bei der Osteochondrosis dissecans oder dem Morbus Ahlbäck